Bombace ist der Familienname folgender Personen:

 Asdrubale Bombace (1574–1632), italienischer Schriftsteller
 Paolo Bombace (gest. 1527), Professor der griechischen Sprache, der Rhetorik und der Poesie; Humanist; Adeliger
 "La Bombace" war der Spitzname von Vittoria Tarquini (aktiv von ca. 1688–1710), italienische Sängerin des Hochbarock